Attawapiskat kan syfta på:

 Attawapiskatfloden – en flod i södra Kanada
 Attawapiskatsjön – en insjö i sydöstra Kanada
 Attawapiskat Airport – en flygplats i provinsen Ontario
 Attawapiskat Indian Reserve 91 – i provinsen Ontario
 Attawapiskat Indian Reserve 91A – i provinsen Ontario